Совесть — способность личности реализовывать нравственный самоконтроль.

Названия фильмов 
 Совесть (фильм, 1965) — СССР, режиссёр Сергей Алексеев.
 Совесть (фильм, 1968) — СССР, режиссёр Владимир Денисенко.
 Совесть (телесериал) — пятисерийный советский детективный сериал 1974 года, режиссёр Юрий Кавтарадзе.